Europejska Federacja Partii Zielonych – European Federation of Green Parties
 Europejska Partia Zielonych – European Green Party
 Federacja Młodych Zielonych Europejskich – Federation of Young European Greens
 Inicjatywa dla Katalonii – Zieloni – Iniciativa per Catalunya Verds
 Związek 90/Zieloni – Bündnis 90/Die Grünen, niemiecka partia polityczna
 Zieloni Globalni – Global Greens
 Grupa Zieloni w Parlamencie Europejskim – Greens/European Free Alliance Group in the European Parliament
 Ruch Zieloni-Lewica (Islandia)
 Ruch Islandzki – Żywa Ziemia
 Zieloni (Austria)
 Zieloni (Dania)
 Zieloni (Francja)
 Zieloni (Holandia)
 Zieloni (Luksemburg)
 Zieloni (Polska)
 Zieloni (Portugalia)
 Zieloni (Szwajcaria)
 Zieloni (Tajwan)
 Mianem „zielonych” określani są potocznie działacze i sympatycy organizacji ekologicznych.

Zobacz też 
 Partia Zielonych